Джеймс Генри (; 10 июня 1989, Рединг) — английский футболист, полузащитник клуба «Оксфорд Юнайтед», представлявший различные юношеские сборные Англии и Шотландии.

Карьера

Рединг 
Генри родился в городе Рединг. Выросший в Вудли, посещая Колледж Уэйнглс, который имеет спортивные секции, Джеймс начал свою карьеру в местном клубе «Вудли Сэйнтс». Генри, правый вингер, который также имеет опыт игры в центре полузащиты. Будучи воспитанником молодежной академии «Рединга», Джеймс подписал однолетний профессиональный контракт с клубом, в июне 2006 года, но пропустил большую часть сезона 2005/06, из-за крестообразной травмы колена. В виду, непопадания в первую команду «Рединга», в течение первого сезона клуба в Премьер-лиге, Джеймс, 22 марта 2007 года присоединился к клубу «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца сезона 2006/07, но уже через три недели был досрочно возвращен родному клубу. За «красных» Джеймс сыграл только один матч, выйдя на замену. 13 апреля 2013 года принял участие в полуфинальном матче «Миллуола» против «Уиган Атлетик»

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на soccerbase.com

Футболисты Англии
Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»